Khwājah ‘Omarī är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Ghazni, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Khwājah ‘Omarī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Khwājah ‘Omarī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Ghazni (provins)